Manuel Pedregal puede hacer referencia a:

Manuel Pedregal y Cañedo (1831-1896), jurista y político español;
Manuel Pedregal Fernández (1901-1984), economista y profesor español;
José Manuel Pedregal (1871-1948), jurista y político español, padre de Pedregal Fernández.